Qaraqaya – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Qaraqaya – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian